Hanno Goffin ist der folgender Personen:

* Hanno Goffin (Ingenieur) (1926–2011), deutscher Bauingenieur
 Hanno Goffin (Unternehmensberater) (* 1959), deutscher Unternehmensberater und Redner